Cuvântul „estancia” se poate referi la:
 haciendă, un tip de fermă întinsă din America Latină
 Estância, un oraș din statul Sergipe, Brazilia
 Estância Velha, un oraș din statul Rio Grande do Sul, Brazilia